Kabinet-Marlin verwijst naar een kabinet van het land Sint Maarten binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

 Kabinet-Marlin I (2015-2016)
 Kabinet-Marlin II (2016-2018)

Niet te verwarren met Kabinet-Marlin-Romeo